Балка Плотинна () — балка (річка) в Україні у Станично-Луганському районі Луганської області. Ліва притока річки Теплої (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина річки приблизно 17,26 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,07  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,12 . Формується багатьма балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від селища Широкий. Тече переважно на північний захід через село Плотина і на південно-західній околиці села Середньотепле впадає у річку Теплу, ліву притоку Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 Біля витоку річки на північній стороні на відсьані приблизно 356,19 м пролягає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення в Луганській області. Проходить територією Станично-Луганського району через Щастя — Петропавлівку — Широкий. Загальна довжина — 37,4 км.).
 У XIX столітті на балці існувало багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  – К.: Наукова думка, 1979. – С. 431

Малі річки України
Річки Луганської області
Річки Станично-Луганського району
Балки Луганської області
Статті про річки Луганської області без зображення в картці